Back to the Future Part II - Amerikaanse film uit 1989
 Back to the Future: Part II (soundtrack) - soundtrack van bovenstaande film